Lipniak peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Lipniak, village du powiat de Lublin
 Lipniak, village du powiat de Łuków 
 Lipniak, village du powiat de Parczew 
 Lipniak, village de la gmina de Kock du powiat de Lubartów 
 Lipniak, village de la gmina de Michów  du powiat de Lubartów 

dans la voïvodie de Mazovie
 Lipniak, village du powiat de Siedlce

dans la voïvodie de Podlachie
 Lipniak, village de la gmina de Suwałki 
 Lipniak, village de la gmina de Szypliszki

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Lipniak, village